Carl Ekman kan syfta på flera personer:

 Carl Christoffer Ekman (1747–1818), finländsk ämbetsman
 Carl Edvard Ekman (1826–1903), bruksägare och riksdagsman
 Carl Ekman i Ekshärad (1830–1888), folkskollärare och riksdagsman
 Carl Daniel Ekman (1845–1904), ingenjör och industriman
 Carl Ekman (1868–1953), affärsman, kommunalman och konsul
 Carl Josef Ekman (1870–1952), direktör och kommunalpolitiker
 Carl Gustaf Ekman (1872–1945), tidningsman och frisinnad statsminister
 Carl Ekman (1883–1957), affärsman och konsul
 Carl Ekman (1883–1966), sjömilitär

Se även 
 Karl Ekman